Термодинамическое равновесие
 Равновесное состояние экономики, когда спрос равен предложению.